Botão do tipo toggle, switch (do inglês: interruptor), ou comutador, é um elemento de interação em uma interface gráfica de software. Ao ser pressionado pelo usuário, a funcionalidade associada ao botão é ativada, e o botão reflete isto visualmente, por parecer pressionado. Se pressionado novamente pelo usuário, a funcionalidade associada ao botão é desativada, e isto se reflete novamente no botão, que volta à seu estado inicial.

Interface gráfica do utilizador
Programação